Марија Ана Аустријска () је рођена 6. октобра 1738, у палати Хофбург, у Бечу.

Била је друга а касније, након смрти старије сестре, најстарија ћерка аустријске војвоткиње Марије Терезије и Франца I. У кругу породице су је звали Маријана. Кад се 1741, родио њен брат Јозеф, сматрала се могућом наследницом трона. Најбоље односе је имала са њеним сестрама Маријом Каролином, Маријом Амалијом, као и с братом Леополдом II и Максимилијаном. Била је интелигентна, али психички лабилна. Није баш најбоље овладала језике, а самим тиме, није баш најбоље говорила немачки. Имала је таленат за плес, сликање и играње у позоришту. Проучавала је неке од природних наука, као што су биле физика, механика, хемија. Међутим, 1757, се тешко разболела, од упале плућа. 

Дуго се лечила, али је 19. новембра 1789, умрла у Клагенфурту.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1738.
Умрли 1789.
Династија Хабзбург-Лорен